Сабор може бити:

 Државни сабор, назив за политичка тела у разним државама
 Српски сабор, представничко тело у средњовековној српској држави.
 Угарски сабор, представничко тело бивше Угарске и носилац законодавне власти у Краљевини Угарској
 Хрватски сабор, представничко тело грађана Хрватске и носилац законодавне власти у Републици Хрватској

 Црквени сабор, општи назив за највиша црквена тела
 Васељенски сабор, црквени скуп на којем се окупљају сви чланови цркве ради утврђивања праве вере
 Помесни сабор, црквени скуп на којем се окупљају сви чланови цркве ради утврђивања праве вере

 Сабор (манифестација), врста опште манифестације
 Вуков сабор, културна манифестација у Србији
 Драгачевски сабор, годишњи трубачки фестивал и фестивал фолклора и народног стваралаштва у Србији

Види још
 Српски народно-црквени сабори у Карловачкој митрополији
 Архијерејски сабор Руске православне цркве
 Скупштина